est une expression anglo-saxonne signifiant « mettre le feu au monde ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson d'Annihilator présente sur l'album Set the World on Fire sorti le  ;
 , chanson d'E-Type présente sur l'album Made in Sweden sorti le .

Album 

 Set the World on Fire, album d'Annihilator, sorti le  ;
 , album d', sorti le  ;
 Set the World on Fire, album de Black Veil Brides, sorti le .

Voir aussi